Ludwig Muff ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Muff (Oberamtmann, 1775) (August Ludwig Ferdinand Heinrich Muff; 1775–1833), württembergischer Oberamtmann
 Ludwig Muff (Oberamtmann, 1806) (Hans Friedrich Wilhelm Ludwig Muff; 1806–1882), württembergischer Oberamtmann